Balan se poate referi la :

Toponime
 Balan, o comună franceză din departamentul Ain
 Balan, o comună franceză din departamentul Ardennes
Bălan, oraș în județul Harghita, România

Persoane
 Vidya Balan (n. 1978), actriță indiană
 Bruce Balan (n. 1959), scriitor american
 Ion Balan (n. 1962), politician din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
 Oleg Balan (n. 1969), ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 Sergiu Balan (n. 1987), biatlonist și schior fondist moldovean, care a concurat la două Olimpiade de iarnă
 Vasile Balan (n. 1950), politician din Republica Moldova, deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova

Altele
 Balan sau Balam, un demon
 Balan, un film indian de S. Nottani (1938)

Vezi și
Bălan (dezambiguizare)
Balam (dezambiguizare)